{{Onomàstica|Aretes (Arethes)}}
 Reis dels nabateus d'Aràbia:
 Aretes I (Harithath, Aretas ) 169-144 aC.
 Aretes II (Harithath, Aretas ) 110-95 aC.
 Aretes III Filohel·len (Harithath, Aretas) 87-62 aC.
 Aretes IV Filopàter (Harithath, Aretas) 9 aC-40 dC.
 Aretes de Cesarea''', arquebisbe de Cesarea de Capadòcia.